Myllykosken Pallo–47, často zkráceně označovaný jako MYPA či MyPa, je finský fotbalový klub z města Myllykoski, které se roku 2009 stalo součástí města Kouvola. Jednou vyhrál finskou ligu (2005), třikrát finský fotbalový pohár (1992, 1995, 2004).

Kompletní výsledky v evropských pohárech

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Finské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947